Ел Накасте има више значења:

 Ел Накасте, Ла Парота (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Накасте (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Накасте (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Накасте (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Накасте (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Накасте (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику